Klindt ist der Familienname folgender Personen:

 Hans-Jörg Klindt (* 1961), deutscher Handballspieler
 Jochim Klindt (1795–1887), deutscher Lehrer